Köppl ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Köppl (*  1948), deutscher Politiker (Grüne)
 Johannes Köppl (* 1985), deutscher Kirchenmusiker
 Jörg Köppl (* 1964), Schweizer Performer und Aktionskünstler
 Julia Köppl (* 1991), österreichische Basketballnationalspielerin
 Monika Köppl-Turyna (* 1985), Wirtschaftswissenschafterin
 Peter Köppl (* ?), österreichischer Fachautor, Public Affairs Berater und Unternehmer
 Rudolf Köppl (1913–1982), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Thomas Köppl, Bürgermeister der Stadt Quickborn

Köppl ist außerdem der Name von:
 Köppl GmbH, eine deutsche Motorgerätefabrik in Saldenburg-Entschenreuth

Siehe auch:
 Köppel